Kazimierz Czyżewski (1673-1746) – polski duchowny katolicki, jezuita, rektor kolegium w Toruniu
 Kazimierz Czyżewski (1898-1978) – chirurg polski, profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu
 Kazimierz Czyżewski (1912-1998) – architekt, współprojektant zbiornika wodny w Tresnej
 Kazimierz Czyżewski (1921-1982) – polski inżynier hydrotechnik, projektant zapór i zbiorników wodnych
 Kazimierz Czyżewski (zm. 2018) – polski chirurg klatki piersiowej, prof. dr hab.